Mondo cannibale ou Il paese del sesso selvaggio est le titre du film allemand Au pays de l'exorcisme réalisé par Umberto Lenzi en 1972 ;
 Mondo cannibale II est le titre italien du film allemand Le Dernier Monde cannibale réalisé par Ruggero Deodato en 1977 ;
 Mondo cannibale III est le titre italien du film franco-germano-espagnol Une fille pour les cannibales ou L'Emprise des cannibales, réalisé par Jesús Franco en 1980 ;
 Mondo cannibale est le titre original du film italien Horror Cannibal 2, réalisé par Bruno Mattei en 2003.

Homonymie de titre